Pitti bezeichnet:
 Pitti (Adelsgeschlecht), florentinische Kaufmannsfamilie
 Palazzo Pitti, florentinischer Palast
 Pitti Immagine, Modemesse in Florenz

 in manchen Bundesländern ein Fahrzeug auf einem Segelflugplatz, siehe Lepo
 eine Kurzform für die Puppentrickfigur Pittiplatsch, siehe Pittiplatsch und Schnatterinchen

Pitti ist der Familienname folgender Personen:
 John Pitti (* 1978), panamaischer Fußballschiedsrichter
 José Luis Rodríguez Pittí (* 1971), panamaischer Schriftsteller und Dokumentar-Fotograf
 Katalin Pitti (* 1951), ungarische Opernsängerin (Sopran)
 Paola Pitti (* 1947), italienische Schauspielerin und Model
 Stephen Pitti (* 1969), US-amerikanischer Historiker

Siehe auch:
 Pitty